Анабела Франсес Волис (; Оксфорд, 5. септембар 1984) енглеска је глумица. Позната је по својим улогама као Џејн Симор у историјској драми Тјудори (2009–2010), -{Showtime}--а; Грејс Берџес у драми Бирмингемска банда, (2013–2019), -{BBC}--ја; Мија Форм у натприродном хорор филму Анабел (2014); Џени Холси у натприродном авантуристичком филму Мумија (2017) и Медисон Мичел у хорор филму Злоћудно (2021).

Филмографија

Филм

Телевизија

Музички видеи

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1984.
Људи из Оксфорда
Енглеске глумице
Биографије живих особа